

Film
Ignorance – film del 1916 di James A. Fitzgerald
Ignorance – film del 1922 prodotto dalla Webster Pictures
Ignorance – cortometraggio del 2008 di Liam Pearce
Ignorance – cortometraggio del 2009 di Chadi Abdul-Karim
Ignorance – cortometraggio del 2010 di Ida Windingstad

Musica
Ignorance – gruppo musicale heavy metal britannico
Ignorance – gruppo musicale folk punk cileno
Ignorance – album dei Sacred Reich del 1987
Ignorance – singolo dei Paramore del 2009, dall'album Brand New Eyes

Altri progetti